

Населені пункти та їхні частини
 Запуста — село в гміні Ольшина Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Запуста — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Запуста — частина села Ципрянка в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Запуста — частина села Хойне в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Запуста — частина села Любожиця в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Запуста — частина села Ґробля в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Запуста — частина села Котушув у гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки